Alte Waage (letteralmente “pesa vecchia”) può riferirsi a:
 Alte Waage a Braunschweig
 Alte Waage a Lipsia